Вохчи (Вохджи; ) — название нескольких географических объектов в Армении:
 Вохчи (река) (Охчучай)
 Вохчи (село) (ранее Охчогли, Охчи-оглы)